

Musica
Cha Cha – album degli Herman Brood & His Wild Romance del 1978
Cha Cha – colonna sonora dell'omonimo film del 1979
Cha Cha – singolo di Chelo del 2006

Persone
Chacha – primo nome di Yodogimi, concubina di Toyotomi Hideyoshi, e madre di Hideyori del periodo Sengoku

Personaggi
ChaCha – uno dei protagonisti dell'anime BuBuChaCha
Jingjing e Chacha – mascotte della Divisione di sorveglianza Internet dell'ufficio di pubblica sicurezza di Shenzhen, Cina

Altro
Cha-Cha – film olandese del 1979 diretto da Herbert Curiel
Lingua chacha – lingua perduta parlata dai Chachapoyas
ChaCha – motore di ricerca
Chacha – brandy georgiano
HTC ChaCha – smartphone della HTC

Pagine correlate
Cha cha cha (disambigua)